Gould kan som auktorsförkortning betyda:

 John Gould
 Augustus Addison Gould

Robotskapade auktorsförkortningar